bar – pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych
 bar – jednostka miary ciśnienia
 bar – w informatyce, zmienna metasyntaktyczna
 bar – lokal gastronomiczny
 bar – mebel gastronomiczny
 Bar – program telewizyjny typu reality show
 Bar – polska wersja programu telewizyjnego Bar
 Bar – herb szlachecki

Miejsca o tej nazwie:
 Bar – miasto na Ukrainie (obwód winnicki)
 Bar – wieś na Ukrainie (obwód lwowski)
 Bar – przystanek kolejowy w pobliżu tej wsi
 Bar – miasto w Czarnogórze
 Bar – gmina w Czarnogórze
 Bar – księstwo Rzeszy we władaniu Francji
 Bar – miejscowość we Francji
 Bar – miejscowość w Hiszpanii
 Bar – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Ardeny, lewy dopływ rzeki Mozy
 Bar – rzeka na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Bar – potok, dopływ Dunajca
 Bar – nazwa kilku stacji kolejowych

Osoby o imieniu Bar:
 Bar Refa’eli (1985-), izraelska modelka

Osoby o nazwisku Bar:
 Adam Bar (1895–1955) – polski historyk
 Joachim Roman Bar (1912–1997) – polski duchowny katolicki, franciszkanin, profesor
 Ludwik Bar (1906–1999) – polski prawnik
 Michał Bar (1989-) – polski waterpolista

Zobacz też 

 BAR